Het seizoen 2021/22 van de Primera División is het 91ste seizoen van de hoogste Spaanse voetbalcompetitie. Aan de competitie nemen twintig clubs deel. Atlético Madrid was titelverdediger. Een seizoen eerder degradeerden SD Huesca, Real Valladolid en SD Eibar rechtstreeks uit de Primera División. Zij werden vervangen door RCD Espanyol, RCD Mallorca en  Rayo Vallecano.

Op 24 juni 2021 werd het beleid rond corona aangepast.  Het werd weer mogelijk om voor volle stadions te spelen .

De eerste wedstrijd werd gespeeld op vrijdag 13 augustus 2021 en de laatste speelronde tijdens het weekend van 21 en 22 mei 2022.

Op 30 april 2022, na de 4-0 thuisoverwinning tegen Espanyol, kroonde Real Madrid zich na de vierendertigste speeldag voor de vijfendertigste keer Kampioen van Spanje.  Datzelfde Real Madrid veroordeelde op 12 mei 2022 Levante UD na een 6-0 overwinning tot eerste degradant.  De week erna veroordeelde hetzelfde Levante Alavés na een 3-1 overwinning tot degradatie.  Tijdens de laatste speeldag konden Cadiz en Mallorca zich redden door een overwinning, waardoor ze over Granada sprongen dat niet verder kwam dan een gelijkspel thuis tegen Espanyol.

Clubs en locaties 

De volgende teams namen deel aan de Primera División tijdens het seizoen 2021/22.

Uitslagen

Wedstrijden

Eindrangschikking 
Real Betis plaatst zich als winnaar Copa del Rey reeds voor de groepsfase Conference League.

Rangschikking na wedstrijddag

Spelers

Topscorers
27 goals
  Karim Benzema (Real Madrid)
17 goals
  Iago Aspas Juncal (Celta de Vigo)
  Raúl de Tomás (RCD Espanyol)
  Vinícius Júnior (Real Madrid)
16 goals
  Juanmi (Real Betis)
15 goals
  Enes Ünal (Getafe CF)
14 goals
  Joselu (Deportivo Alavés)

Trainers

Trainers bij aanvang van het seizoen

Trainerwissels 

Primera División
Competitievoetbal 2021/22